The Rehearsal – cortometraggio del 1903 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
The Rehearsal – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Rehearsal – cortometraggio del 1915 diretto da J. Searle Dawley
The Rehearsal – film del 1969 diretto da Stephen Verona
The Rehearsal – film del 1974 diretto da Jules Dassin